

Patronyme 

 Agostino Gabucci (1896-1976), clarinettiste et compositeur italien ;
 Lydia Gabucci-Bourguignon (1949-), chercheuse français spécialisée dans l'étude des sols.